Biografia:
 Adnan Menderes, home d'estat turc
Geografia:
 Districte de Menderes, districte de la província d'Esmirna, a Turquia
 Büyük Menderes, riu de Turquia
 Küçük Menderes, riu de Turquia
 Eski Menderes, riu de Turquia